Mecze Anwilu Włocławek ze Śląskiem Wrocław – określane jako Święta wojna, są to mecze pomiędzy utytułowanymi polskimi zespołami koszykarskimi: Anwilem Włocławek i Śląskiem Wrocław, które od 1992 r. grały ponad sto oficjalnych meczów przeciwko sobie, w tym dwadzieścia cztery razy w samym finale Polskiej Ligi Koszykówki.

1992/93 
 Przed tym sezonem zespół z Włocławka jako Provide Włocławek awansował do I ligi. Po awansie zmienił nazwę na Nobiles Włocławek.
 Śląsk, jako PCS Śląsk Wrocław, bronił mistrzostwa Polski.

Runda zasadnicza

V kolejka 
 Data: 21 października 1992 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 89:85 (47:43).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 28, Olszewski 25, Puścion 15, Wiśniewski 7, Marciniak 6, Pustogwar 5, Skiba 3, Kobielski 0.

XVI kolejka 
 Data: 13 stycznia 1993 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 91:86 (47:39).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 30, Olszewski 27, Puścion 14, Kobielski 4, Pustogwar 4, Wiśniewski 3, Marciniak 2, Skiba 2.

Finał 
Nobiles, jako pierwszy w historii debiutant na najwyższych szczeblu krajowym, awansował do finału. Po drodze ograł wyżej rozstawione Stal Bobrek Bytom 3:2 (84:88, 80:93, 109:91, 69:68, 90:83) oraz inny zespół z Wrocławia – ASPRO, również w stosunku 3:2 (103:115, 94:86, 95:92, 56:72, 72:69).

Wrocławianie w tym czasie pokonali w ćwierćfinale Lecha Poznań 3:0 (97:86, 85:80, 20:0 wo), a w półfinale Zastal Fortum Zieloną Górę 3:1 (94:76, 86:74, 86:95, 86:75).

Pierwszy mecz 
 Data: 28 kwietnia 1993 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 121:73 (68:43),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla PCS-u Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Nobilesu: Olszewski 27, Griszczuk 17, Pustogwar 12, Skiba 10, Puścion 4, Czerwiński 3, Królikowski 0, Marciniak 0, Wiśniewski 0.

Drugi mecz 
 Data: 29 kwietnia 1993 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 92:84 (45:37),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla PCS-u Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Nobilesu: Olszewski 30, Skiba 18, Griszczuk 15, Pustogwar 13, Czerwiński 2, Królikowski 2, Marciniak 2, Puścion 2, Kobielski 0.

Trzeci mecz 
 Data: 2 maja 1993 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 65:101 (25:48),
 Stan rywalizacji: 3:0 dla PCS-u Śląsk Wrocław.

Punkty dla Nobilesu: Puścion 22, Olszewski 15, Marciniak 14, Pustogwar 9, Królikowski 3, Czerwiński 2, Kobielski 0, Wiśniewski 0.

PCS Śląsk Wrocław zdobył swoje 10-te mistrzostwo Polski. Nobiles po raz pierwszy w historii zdobył wicemistrzostwo Polski.

W tym sezonie PCS Śląsk reprezentowali m.in. Jarosław Zyskowski, Dariusz Zelig, Jerzy Kołodziejczak i Keith Williams, ale to Igor Griszczuk z Nobilesu był najlepszym strzelcem rozgrywek z 1044 punktami na koncie. W Nobilesie oprócz niego grali także Roman Olszewski (1027 pkt. – trzecie miejsce), Wojciech Kobielski i Jewgienij Pustogwar.

1993/94 
 Przed sezonem Nobiles pozyskał piątego strzelca poprzedniego sezonu, zawodnika warszawskiej Polonii – Aleksieja Ugriumowa, a także Jerzego Binkowskiego i Mirosława Kabałę.
 Śląsk przystąpił do rozgrywek bez Dariusza Zeliga, który zakończył karierę.

Runda zasadnicza

IX kolejka 
 Data: 4 listopada 1993 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 101:85 (57:47).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 31, Ugriumow 20, Olszewski 14, Binkowski 9, Skiba 9, Puścion 2, Królikowski 0, Pietrzak 0, Protasiuk 0.

XX kolejka 
 Data: 22 grudnia 1993 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 97:108 (48:55).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 28, Olszewski 25, Ugriumow 25, Binkowski 14, Skiba 5, Czerwiński 0, Królikowski 0.

II runda

XXVI kolejka 
 Data: 29 stycznia 1994 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 95:86 (45:35).
 Punkty dla Nobilesu: Ugriumow 25, Olszewski 23, Binkowski 10, Skiba 10, Puścion 8, Kabała 5, Pietrzak 5, Królikowski 0.

XXXI kolejka 
 Data: 19 lutego 1994 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 85:106 (36:58).
 Punkty dla Nobilesu: Puścion 24, Olszewski 22, Griszczuk 18, Ugriumow 10, Kabała 5, Skiba 4, Binkowski 2, Bruździński 0.

Finał 
Oba zespoły po raz drugi z rzędu spotkały się w finale. Dowodzeni przez Igora Griszczuka włocławianie w drodze do finału pokonali dwóch rywali po 3:0 – ASPRO Wrocław (102:88, 105:98, 116:67) oraz Lecha Bartimex Poznań (119:108, 109:87, 97:90).

PCS Śląsk natomiast w ćwierćfinale ograł 3:0 AZS Agro Far Lublin (92:83, 120:95, 112:83), a w półfinale 3:1 Stal Bobrek Bytom (91:77, 64:67, 88:81, 92:83).

Pierwszy mecz 
 Data: 9 kwietnia 1994 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 74:83 (42:41),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Nobilesu Włocławek.

 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 25, Ugriumow 20, Olszewski 16, Binkowski 14, Kabała 7, Puścion 1, Skiba 0.

Drugi mecz 
 Data: 10 kwietnia 1994 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 87:79 (47:45),
 Stan rywalizacji: 1:1.

Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 25, Olszewski 19, Binkowski 9, Ugriumow 9, Skiba 7, Puścion 6, Kabała 4.

Trzeci mecz 
 Data: 13 kwietnia 1994 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 80:81 (42:41),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla PCS-u Śląsk Wrocław.

Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 22, Olszewski 19, Ugriumow 17, Binkowski 12, Kabała 10, Skiba 0.

Czwarty mecz 
 Data: 14 kwietnia 1994 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: PCS Śląsk Wrocław wygrał 73:81 (33:33),
 Stan rywalizacji: 3:1 dla PCS-u Śląsk Wrocław.

Punkty dla Nobilesu: Binkowski 21, Griszczuk 17, Olszewski 16, Ugriumow 12, Skiba 7, Kabała 0, Puścion 0.

W finale, w pierwszym spotkaniu lepsi okazali się koszykarze Nobilesu, którzy pokonali we Wrocławiu gospodarzy 83:74. Jednak w trzech kolejnych spotkaniach górą był PCS Śląsk i zdobył złote medale po raz 11-sty w historii. Nobiles swój drugi sezon w I lidze zakończył kolejnym wicemistrzostwem.

W trzecim spotkaniu tych drużyn 40 pkt. zdobył Keith Williams, który zagrał z kontuzjowaną nogą. Mając na koncie 948 pkt. został drugim po Wojciechu Króliku strzelcem ligi. Na trzecim i na piątym miejscu byli koszykarze z Włocławka – Roman Olszewski z 919 pkt. i Igor Griszczuk z 888 pkt.

1994/95 
 Nobiles przystąpił do rozgrywek bez Kabały, Ugriumowa i Binkowskiego, ale z Siergiejem Żełudokiem i Henrykiem Wardachem.
 Śląsk zmienił nazwę z PCS Śląsk Wrocław na Śląsk Eska Wrocław, a nowym sponsorem po Zenonie Michalaku został Grzegorz Schetyna, którzy przekształcił klub w spółkę z o.o., a później w Sportową Spółką Akcyjną.
 Z drużyny odszedł Keith Williams, który trafił do Mazowszanki Pruszków. Do zespołu dołączył za to Dominik Tomczyk.

Runda zasadnicza

II kolejka 
 Data: 24 września 1994 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 90:77 (41:30).
 Punkty dla Nobilesu: Olszewski 23, Jankowski 18, Żełudok 14, Kabała 12, Griszczuk 9, Wardach 8, Skiba 4, Pietrzak 2.

XII kolejka 
 Data: 17 grudnia 1994 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał po dogrywce 82:85 (38:42, 75:75).
 Punkty dla Nobilesu: Żełudok 33, Jankowski 16, Wardach 11, Skiba 10, Kabała 8, Olszewski 7, Pietrzak 0, Protasiuk 0.

Ćwierćfinał 
W tym sezonie dane było spotkać się tym klubom już w ćwierćfinale play-offów, gdyż po rundzie zasadniczej Nobiles zajmował trzecie miejsce, a Śląsk Eska szóste.

Pierwszy mecz 
 Data: 25 lutego 1995 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 86:77 (48:36),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Nobilesu Włocławek.

 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 22, Wardach 17, Jankowski 14, Olszewski 12, Żełudok 11, Kabała 6, Skiba 4.

Drugi mecz 
 Data: 26 lutego 1995 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 88:72 (36:32),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Nobilesu Włocławek.

 Punkty dla Nobilesu: Olszewski 21, Griszczuk 20, Jankowski 15, Wardach 11, Kabała 8, Żełudok 7, Pietrzak 3, Skiba 3.

Trzeci mecz 
 Data: 1 marca 1995 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 76:86 (38:43),
 Stan rywalizacji: 3:0 dla Nobilesu Włocławek.

 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 27, Wardach 19, Kabała 18, Jankowski 17, Skiba 3, Olszewski 2.

Koszykarze z Włocławka zrewanżowali za poprzednie dwa przegrane finały, wygrywając 3:0. Ostatecznie Nobiles zdobył brązowe medale, po tym jak odpadł w półfinale po porażce z Mazowszanką Pruszków 2:3 (69:82, 83:90, 90:78, 68:67, 60:76), a w rywalizacji o trzecie miejsce ograł Śnieżkę ASPRO Świebodzice 3:0 (101:82, 98:76, 85:78).

Śląsk Eska w tym sezonie nie zdobył żadnego trofeum. Zajął ostatecznie siódme miejsce po tym jak przegrał w dwumeczu ze Stalą Bobrek Bytom 172:177 (93:89, 79:88), a następnie wygrał z Lechem Batimex Poznań 226:182 (100:79, 116:103).

1995/96 
 Do Włocławka ponownie zawitał Mirosław Kabała. Ponadto pojawił się także Tomasz Jankowski, Ike Corbin i wyrzucony wcześniej ze Śląska, Andrzej Wierzgacz.
 Do Wrocławia wrócili zarówno Jerzy Binkowski, jak i Maciej Zieliński po pobycie na uczelni Providence w USA.

Runda zasadnicza

VI kolejka 
 Data: 21 października 1995 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 86:96 (42:43).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 31, Corbin 25, Jankowski 19, Kabała 14, Pietrzak 4, Olszewski 2, Wierzgacz 1, Krysiewicz 0.

XVII kolejka 
 Data: 27 stycznia 1996 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 104:91 (59:44).
 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 30, Jankowski 21, Kabała 16, Corbin 12, Olszewski 11, Wierzgacz 6, Krysiewicz 5, Pietrzak 1.

Półfinał 
Kolejne pojedynki pomiędzy Nobilesem i Śląskiem odbyły się w półfinale, ale nim do nich doszło Nobiles pokonał AZS Elanę Toruń 3:2 (101:93, 90:83, 74:93, 86:87, 78:68), a Śląsk Eska 10,5 Basket Club Poznań w stosunku 3:0 (97:91, 101:75, 87:81).

Pierwszy mecz: Kiedy Seltzer podał do Zielińskiego 
 Data: 30 marca 1996 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 93:94 (53:45),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Śląska Eska Wrocław.

 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 41, Corbin 16, Wierzgacz 13, Olszewski 9, Jankowski 7, Kabała 7.

W pierwszym spotkaniu w rywalizacji do trzech zwycięstw Śląsk Eska pokonał Nobiles we Włocławku 94:93, choć na pięć sekund przed końcem to gospodarze prowadzili jednym punktem. Wtedy to skrzydłowy Śląska, Ben Seltzer z autu zagrał pod kosz do niepilnowanego Macieja Zielińskiego, a ten zdobył zwycięskie punkty.

Drugi mecz 
 Data: 31 marca 1996 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles Włocławek wygrał 110:103 (57:45),
 Stan rywalizacji: 1:1.

 Punkty dla Nobilesu: Griszczuk 34, Kabała 18, Jankowski 16, Corbin 15, Wierzgacz 14, Olszewski 11, Pietrzak 2, Krysiewicz 0.

Trzeci mecz: Białoruska mafia 
 Data: 3 kwietnia 1996 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 112:94 (52:47),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla Śląska Eska Wrocław.

 Punkty dla Nobilesu: Kabała 19, Griszczuk 16, Jankowski 16, Corbin 15, Krysiewicz 12, Wierzgacz 6, Olszewski 4, Pietrzak 4, Klimczak 2, Protasiuk 0.

W trzecim spotkaniu półfinałowym Nobiles przyjechał w gościach do Wrocławia na spotkanie z zespołem Śląska Eska. Mecz z 3 kwietnia 1996 r. urósł do legendy, bo właśnie wtedy z powodu kontrowersyjnych decyzji sędziowskich podejmowanych w drugiej połowie, wykluczony w trakcie spotkania Igor Griszczuk miał po jego zakończeniu wtargnąć do szatni arbitrów, grożąc im białoruską mafią. Zawodnika dodatkowo zdyskwalifikowano na dwa następne mecze, a przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki, Alojzy Chmiel, nałożył karę na klub wysokości jednego tysiąca złotych. Karę wprowadzano w życie sześć godzin przed czwartym meczem, który Nobiles bez swojego lidera przegrał 76:97, odpadając tym samym z rywalizacji. Igor Griszczuk jednak w trakcie kariery, jak i po jej zakończeniu zdecydowanie zaprzeczał, jakoby takie słowa padły.

Czwarty mecz 
 Data: 4 kwietnia 1996 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 97:76 (53:54),
 Stan rywalizacji: 3:1 dla Śląska Eska Wrocław.

Punkty dla Nobilesu: Jankowski 31, Kabała 15, Wierzgacz 15, Corbin 8, Krysiewicz 7, Olszewski 0.

Śląsk Eska wygrał rywalizację 3:1.

W tym sezonie Nobiles po trzech porażkach z Polonią Przemyśl (79:98 – drugi mecz z karą Griszczuka, 80:81 i 98:107) zakończył sezon na czwartym miejscu.

Śląsk Eska zdobył swoje 12-ste mistrzostwo wygrywając 4:2 w finale z Browarami Tyskimi Bobrami Bytom (82:103, 88:83, 88:89, 92:87, 106:91, 103:85).

Drugim strzelcem ligi został Griszczuk (801 pkt.). Trzeci był Zieliński z 766 pkt. na koncie.

1996/97 
 Klub z Włocławka zmienił nazwę i do Nobiles został dodany człon Azoty.
 W zespole Nobilesu/Azoty pojawiają się Robert Kościuk i Henryk Wardach, nie tak dawno gracze wrocławskiego Śląska. Odeszli jednak Ike Corbin, Roman Olszewski i Mirosław Kabała.
 Do Śląska powróciło dwóch Amerykanów – Rodney Odom i Orlando Smart.

Runda zasadnicza

XIII kolejka 
 Data: 23 października 1996 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 92:85 (41:49).
 Punkty dla Nobilesu/Azoty: Griszczuk 25, Jankowski 19, Wierzgacz 15, Sobacki 14, Kościuk 9, Jamison 3, Czerwiński 0, Pietrzak 0.

XXVI kolejka: 240 pkt. w jednym meczu 
 Data: 21 grudnia 1996 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles/Azoty Włocławek wygrał 131:109 (71:59).
 Punkty dla Nobilesu/Azoty: Jankowski 36, Griszczuk 27, Kościuk 24, Sobacki 22, Wierzgacz 11, Claxton 6, Czerwiński 3, Dubicki 2, Pietrzak 0.
 Punkty dla Śląska Eska: Zieliński 42, Smart 23, Tomczyk 15, Odom 13, Binkowski 7, Kołodziejczak 7, Cielebąk 2.

II runda

XXVII kolejka 
 Data: 5 stycznia 1997 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 96:86 (43:52). 

Punkty dla Nobilesu/Azoty: Kościuk 26, Griszczuk 17, Jankowski 16, Claxton 15, Wierzgacz 8, Sobacki 4, Dubicki 0, Czerwiński 0.

XXXII kolejka 
 Data: 6 lutego 1997 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Śląsk Eska Wrocław wygrał 87:96 (41:40).

Punkty dla Nobilesu/Azoty: Sobacki 27, Claxton 19, Jankowski 17, Kościuk 16, Dubicki 4, Bruździński 2, Czerwiński 2, Wierzgacz 0.

W tym sezonie klubom nie było dane spotkać się w fazie play-off. Obie drużyny zostały zatrzymane przez tę samą drużynę – Komfort Forbo Stargard Szczeciński. Nobiles/Azoty w ćwierćfinale uległ 0:3 (73:77, 70:87, 70:76) i zajął piąte miejsce, a Śląsk Eska w półfinale 2:3, choć wygrywał już 2:0 (106:103, 94:80, 66:77, 77:78, 70:79).

W meczu o trzecie miejsce Śląsk Eska nie sprostał Browarom Tyskim Bobrom Bytom przegrywając 1:3 (78:89, 84:80, 91:100 i 73:94) i zajmując ostatecznie 4 miejsce.

Czwartym strzelcem ligi został Maciej Zieliński ze Śląska z 1062 pkt.

1997/98 
 Nobiles/Azoty przekształca się w Anwil/Nobiles.
 Podobnie robi Śląsk i od tego momentu gra pod nazwą Zepter Śląsk Wrocław.
 W zespole z Włocławka pojawiają się trener Eugeniusz Kijewski, Roman Prawica, David Van Dyke, a także Keith Williams, Robert Kościuk i Wojciech Błoński, którzy wcześniej byli zawodnikami Śląska – dwaj ostatni zostali wyrzuceni w styczniu 1995 r.
 Do Wrocławia przyjechali trener Andrej Urlep, Adam Wójcik, Raimonds Miglinieks, Joseph McNaull, Mirosław Łopatka i Jarosław Zyskowski.

Runda zasadnicza 
 W pierwszym spotkaniu z Zepterem Śląskiem Nobiles/Anwil prowadził Rajko Toroman, ale po 12 spotkaniach został zwolniony.
 W drugim spotkaniu trenerem włocławian był Eugeniusz Kijewski.

V kolejka 
 Data: 20 września 1997 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 61:54 (40:34).

Punkty dla Anwilu/Nobilesu: Griszczuk 22, Stańko 11, Prawica 9, Sobacki 7, Czerwiński 4, Horne 1, Błoński 0, Wardach 0, Wierzgacz 0.

XIX kolejka 
 Data: 14 listopada 1997 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 67:75 (33:44).

Punkty dla Anwilu/Nobilesu: Griszczuk 16, Williams 12, Sobacki 11, Prawica 9, Wardach 9, Wierzgacz 8, Stańko 2, Błoński 0.

II runda

XXIX kolejka 
 Data: 29 stycznia 1998 r.,
 Miejsce: Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 80:71 (44:29).

Punkty dla Anwilu/Nobilesu: Van Dyke 29, Prawica 23, Sobacki 9, Williams 7, Stańko 2, Wardach 1, Błoński 0, Wierzgacz 0.

XLI kolejka 
 Data: 24 marca 1998 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Anwil/Nobiles Włocławek wygrał 83:76 (33:35). 

Punkty dla Anwilu/Nobilesu: Van Dyke 20, Griszczuk 18, Prawica 17, Williams 13, Wardach 9, Sobacki 4, Wierzgacz 2, Stańko 0.

Również w tym sezonie drużyny nie spotkały się w fazie play-off. Anwil/Nobiles odpadł w ćwierćfinale – porażka z Ericsson Bobry Bytom 0:3 (87:88, 86:87, 92:97). Ostatecznie zajął siódme miejsce przegrywając w dwumeczu z Pogonią Ruda Śląska 129:139 (73:71, 56:68) oraz pokonując Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec 147:145 (83:73, 64:72).

Zepter Śląsk zdobył swoje 13-ste mistrzostwo Polski pokonując w ćwierćfinale Pogoń Rudę Śląską 3:0 (94:79, 81:66, 69:63), w półfinale Ericsson Bobry Bytom 3:0 (70:64, 76:69, 83:74), a w finale Pekaes Pruszków 4:3 (76:71, 49:65, 68:71, 66:49, 70:66, 63:76, 63:51).

Puchar Polski

Ćwierćfinał 
 Data: 21 lutego 1998 r.,
 Miejsce: Hala Rokita, Brzeg Dolny,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 83:66 (34:29).

Całe rozgrywki wygrał Pekaes Pruszków.

1998/99 
 Włocławianie przekształcają nazwę z Anwil/Nobiles na Nobiles/Anwil.
 Do Nobilesu/Anwilu dołączają Alan Gregov, Vlatko Ilić, Bartłomiej Tomaszewski i Dariusz Kondraciuk.
 W Zepterze Śląsku nowymi twarzami byli LaBradford Smith, Krzysztof Wilangowski, Kaha Szengelija, Jeffrey Stern i Andrzej Adamek.

 W żadnym pojedynku tych dwóch drużyn nie zagrał Jeffrey Stern – z Amerykanina zrezygnowano po dwóch meczach.

Runda zasadnicza

VII kolejka: Rzut Krzykały 
 Data: 3 października 1998 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 88:89 (42:49),
 Widzów: 1500,
 Sędziowie: Wacław Woźniewski (Łódź) i Wiesław Karliński (Tarnobrzeg).

Przy stanie 85:86 dla Śląska na pięć sekund przed końcem był rzut sędziowski, który w walce z Jackiem Krzykałą wygrał David Van Dyke. Piłka trafiła do Romana Prawicy, który dzięki zasłonie Bartłomieja Tomaszewskiego uzyskał wolne pole do rzutu i trafił za trzy punkty (88:86). Do końca spotkania została dokładnie jedna sekunda – wrocławianie wznowili grę spod własnego kosza, Raimonds Miglinieks zagrał do niepilnowanego Jacka Krzykały, a ten z linii rzutów za trzy punkty znajdującej się na połowie Śląska oddał celny rzut za 3 punkty i Zepter Śląsk zwyciężył 88:89.

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

XXII kolejka 
 Data: 23 stycznia 1999 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 78:66 (36:31),
 Widzów: 3000,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński (Szczecin) i Jan Dłużyk (Poznań).

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Finał 
Do następnych spotkań tych zespołów doszło w finale mistrzostw Polski. Po drodze Nobiles/Anwil pokonał AZS Toruń 3:1 (97:79, 83:62, 72:87, 87:72) oraz Ericsson Bobry Bytom 3:0 (67:66, 85:60, 76:71).

Zepter Śląsk pokonał w tym czasie Komfort/Forbo Stargard Szczeciński 3:2 (79:64, 81:64, 68:76, 45:58, 64:45) oraz Hoop Pekaes Pruszków 3:2, choć przegrywał już 0:2 (71:75, 69:74, 77:56, 73:60, 79:67).

Pierwszy mecz 
 Data: 25 kwietnia 1999 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 75:62 (33:33),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Zeptera Śląsk Wrocław,
 Widzów: 2500.

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Drugi mecz 
 Data: 26 kwietnia 1999 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 70:61 (32:31),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Zeptera Śląsk Wrocław,
 Widzów: 3000,
 Sędziowie: Robert Aleksandrowicz i Zbigniew Szpilewski.

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Trzeci mecz 
 Data: 1 maja 1999 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles/Anwil Włocławek wygrał 84:72 (42:31),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla Zeptera Śląsk Wrocław,
 Widzów: 1150,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński i Ryszard Głogowski.

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Czwarty mecz 
 Data: 2 maja 1999 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles/Anwil Włocławek wygrał 81:71 (44:41),
 Stan rywalizacji: 2:2,
 Widzów: 1150,
 Sędziowie: Zbigniew Szpilewski i Robert Aleksandrowicz.

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Piąty mecz 
 Data: 6 maja 1999 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał po dogrywce 78:71 (33:39, 69:69),
 Stan rywalizacji: 3:2 dla Zeptera Śląsk Wrocław,
 Widzów: 4500,
 Sędziowie: Zbigniew Szpilewski i Ryszard Głogowski.

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Szósty mecz: Teleexpress zamiast dogrywki 
 Data: 9 maja 1999 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Nobiles/Anwil Włocławek wygrał 71:68 (39:36),
 Stan rywalizacji: 3:3,
 Widzów: 1150,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński i Ryszard Głogowski.

Przebieg całego meczu był bardzo wyrównany. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia i konieczne było rozegranie dogrywki. Końcowych minut, które mogły zadecydować o mistrzostwie Polski, nie mogli jednak obejrzeć widzowie oglądający mecz w telewizji, gdyż w trakcie dogrywki TVP postanowiła zrobić przerwę na Teleexpress. Ostatecznie Nobiles/Anwil wygrał 71:68 i doprowadził do decydującego, siódmego meczu.

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Siódmy mecz: Miglinieks rzucał w niebo i trafiał 
 Data: 13 maja 1999 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 67:60 (38:30),
 Stan rywalizacji: 4:3 dla Zeptera Śląsk Wrocław,
 Widzów: 7000,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński i Ryszard Głogowski.

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Nobilesu/Anwilu z tego meczu:

Zepter Śląsk wygrał rywalizację 4:3 i zdobył swoje 14-ste mistrzostwo Polski. Nobiles/Anwil po raz trzeci w swojej historii został wicemistrzem.

1999/00 
 Z nazwy drużyny z Włocławka znika człon Nobiles i drużyna występuje od tego momentu jako Anwil Włocławek.
 W Śląsku nowym trenerem zostaje Muli Katzurin, a do Wrocławia przyjeżdżają m.in. Roberts Stelmahers, Alan Gregov z Nobilesu/Anwilu i Charles O’Bannon.
 W drugą stronę, z Wrocławia do Włocławka, poszedł Raimonds Miglinieks. Oprócz niego nowymi zawodnikami byli m.in. Dainius Adomaitis, Ivan Grgat czy Edgars Šneps.

Runda zasadnicza

XV kolejka: Kibice Anwilu obrzucili koszykarzy Śląska serpentynami 
 Data: 19 grudnia 1999 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 82:75 (48:39),
 Widzów: 1150,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński i Woźniewski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Prowadziłem moje zespoły w meczach w różnych częściach Europy, widziałem różne hale i zachowania kibiców, ale czegoś takiego, jak we Włocławku, jeszcze nie – mówił po meczu trener wrocławian, Muli Katzurin.

Kiedy przed meczem, w celu przeprowadzenia rozgrzewki, koszykarze Śląska pojawili się na parkiecie, kibice Anwilu wywiesieli flagi przypominające cmentarne klepsyrdy z napisem „ŚP Zepter”. Chwilę później na trybunach pojawiła się półtorametrowa lalka, a cała sala zaśpiewała: „Zieliński zobacz, co mamy”. W momencie, kiedy koszykarze z Wrocławia zamierzali rozpocząć rzuty do kosza, kibice obrzucili ich rolkami serpentyn. I tak jeszcze trzykrotnie i Śląsk przystąpił do tego meczu bez rozgrzewki.

XXX kolejka 
 Data: 23 marca 2000 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 65:74 (22:33),
 Widzów: 3000,
 Sędziowie: Ryszard Jabłoński i Woźniewski.

Statystyki Zeptera Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Puchar Polski 
 Data: 9 marca 2000 r.,
 Miejsce: ?,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 73:68 (36:32).

 Data: 14 marca 2000 r.,
 Miejsce: ?,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 77:73 (44:32).

Finał 
Drugi raz z rzędu Anwil i Śląsk spotkały się w finale. Po drodze Anwil wyeliminował Enpol Pogoń Rudę Śląską 3:0 (83:68, 91:78, 77:74) oraz Hoop Pekaes Pruszków 3:1 (60:80, 87:82, 90:79, 84:61).

Zepter Śląsk pokonał w ćwierćfinale Komfort Forbo Stargard Szczeciński 3:0 (77:63, 72:60, 76:51) oraz w półfinale Wega Stal Ostrów Wielkopolski 3:0 (95:69, 89:51, 74:61).

Pierwszy mecz 
 Data: 29 kwietnia 2000 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 78:64 (48:30),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Zeptera Śląsk Wrocław.

Drugi mecz 
 Data: 30 kwietnia 2000 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 62:48 (30:29),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Zeptera Śląsk Wrocław.

Trzeci mecz 
 Data: 3 maja 2000 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 59:57 (35:27),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla Zeptera Śląsk Wrocław.

Czwarty mecz 
 Data: 4 maja 2000 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 70:71 (28:33),
 Stan rywalizacji: 3:1 dla Zeptera Śląsk Wrocław.

Piąty mecz 
 Data: 7 maja 2000 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Śląsk Wrocław wygrał 84:71,
 Stan rywalizacji: 4:1 dla Zeptera Śląsk Wrocław.

Zepter Śląsk wygrał rywalizację 4:1 i po raz 15-sty w historii został mistrzem Polski. Anwil zdobył swoje czwarte wicemistrzostwo.

Statystyki obu zespołów ze wszystkich meczów finałowych 
Statystyki Zeptera Śląsk z tych finałów:

Statystyki Anwilu z tych finałów:

2000/01 
 Do Zeptera Śląsk z Anwilu przeszli Raimonds Miglinieks i Dainius Adomaitis – we Włocławku zastąpili ich Jewgienij Kisurin, Davor Marcelić oraz Vladimir Krstić. W zespole pojawił się także Paweł Szcześniak.
 Śląsk oprócz Miglinieksa i Adomaitisa pozyskał Uvisa Helmanisa, Harolda Jamisona, Aleksandra Avlijasa i Seana Marksa.
 Do nazwy Zepter Śląsk został dodany człon Idea, tak że zespół nazywał się Zepter Idea Śląsk Wrocław.

Runda zasadnicza

XIV kolejka 
 Data: 10 grudnia 2000 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 90:95 (26:28, 12:21, 21:29, 31:17).
 Punkty dla Anwilu: Jankowski 20, Marcelić 16, Tomaszewski 15, Krstić 12, Prawica 11, Mutavdzić 8, Szcześniak 8, Griszczuk 0.
 Punkty dla Zeptera Idei Śląska: Zieliński 22, Wójcik 20, Tomczyk 19, Jamison 11, Adomaitis 5, Avlijas 5, Cielebąk 5, Miglinieks 5, Kościuk 3.

XXVIII kolejka 
 Data 17 lutego 2001 r.,
 Miejsce: Hala Ludowa, Wrocław,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 86:77 (22:18, 15:21, 29:14, 20:24).

 Punkty dla Zeptera Idea Śląsk: Adomaitis 22, Miglinieks 18, Wójcik 15, Tomczyk 13, Zieliński 9, Helmanis 7, Kościuk 2.
 Punkty dla Anwilu: Krstić 14, Tomaszewski 14, Griszczuk 12, Marcelić 12, Kisurin 11, Jankowski 6, Prawica 6, Szcześniak 2, Sneps 0.

Finał 
Po raz trzeci z rzędu oba zespoły spotkały się w finale. Po drodze Anwil wyeliminował w ćwierćfinale Brok M&S Okna Słupsk 3:2 (68:69, 83:62, 89:85, 64:79, 79:65) oraz w półfinale Hoop Blachy Pruszyński Pruszków 3:2 (72:60, 77:75, 77:84, 77:80, 83:67).

Zepter Idea Śląsk w drodze do finału pokonał Pogoń Rudę Śląską 3:0 (70:56, 84:73, 83:72) oraz Prokom Trefl Sopot 3:0 (73:69, 92:86, 75:62).

Pierwszy mecz 
 Data: 4 maja 2001 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 78:68 (22:19, 18:21, 27:13, 11:15),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Zeptera Idea Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Anwilu: Krstić 14, Kisurin 13, Mutavdzić 12, Marcelić 9, Jankowski 7, Griszczuk 6, Prawica 5, Tomaszewski 2, Andrzejewski 0, Szcześniak 0.

Drugi mecz 
 Data: 6 maja 2001 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 78:76 (30:32, 11:15, 17:11, 20:18),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Zeptera Idea Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Anwilu: Krstić 20, Kisurin 18, Marcelić 18, Griszczuk 8, Jankowski 4, Mutavdzić 4, Prawica 4, Szcześniak 0.

Trzeci mecz 
 Data: 12 maja 2001 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 82:80 (23:22, 25:15, 20:24, 14:19).
 Stan rywalizacji: 2:1 dla Zeptera Idea Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Anwilu: Kisurin 24, Prawica 20, Krstić 18, Mutavdzić 7, Marcelić 4, Tomaszewski 4, Griszczuk 3, Szcześniak 2.

Czwarty mecz 
 Data: 13 maja 2001 r.,
 Miejsce: Hala OSiR, Włocławek,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 76:79 (9:23, 22:12, 19:24, 26:20),
 Stan rywalizacji: 3:1 dla Zeptera Idea Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Anwilu: Prawica 20, Jankowski 13, Marcelić 11, Griszczuk 10, Kisurin 10, Szcześniak 6, Krstić 4, Tomaszewski 2, Mutavdzić 0. Punkty dla Zepter Idei Śląska: Wójcik 24, Adomaitis 15, Zieliński 13, Miglinieks 9, Jamison 6, Avlijas 0, Kościuk 0.

Piąty mecz 
 Data: 20 maja 2001 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał 92:76 (18:15, 24:18, 26:20, 24:23),
 Stan rywalizacji: 4:1 dla Zeptera Idea Śląsk Wrocław.

 Punkty dla Zeptera Idea Śląsk: Zieliński 18, Wójcik 16, Adomaitis 15, Jamison 14, Helmanis 12, Kościuk 12, Miglinieks 5. Punkty dla Anwilu: Krstić 20, Griszczuk 13, Jankowski 13, Prawica 11, Kisurin 8, Mutavdzić 6, Marcelić 5.

Zepter Idea Śląsk Wrocław wygrał rywalizację 4:1 i został mistrzem Polski po raz 16-sty. Anwil zdobył swoje piąte wicemistrzostwo.

2001/02 
 Po skończeniu umowy ze szwajcarską firmą Zepter, klub z Wrocławia od tego momentu nazywa się Idea Śląsk Wrocław.
 W Śląsku pojawili się m.in. Michael Hawkins i trójka z CSKA Moskwa: Andriej Fietisow, Gintaras Einikis oraz Vladan Alanović.
 W Anwilu zaś Jeff Nordgaard, Ed O’Bannon, Aleksander Kul, Armands Šķēle i Goran Savanović.
 Anwil od tego sezonu rozgrywał mecze w nowo wybudowanej Hali Mistrzów mogącej pomieścić 4.000 widzów.

Sparingi 
 Data: 1 września 2001 r.,
 Miejsce: Sopot,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 78:72 (21:13, 14:21, 21:22, 22:16).

 Data: 4 września 2001 r.,
 Miejsce: Kępno,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 67:64 (20:17, 16:16, 15:17, 16:14).

Runda zasadnicza

XI kolejka 
 Data: 10 listopada 2001 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 91:82 (16:23, 20:24, 25:12, 30:23).
 Punkty dla Anwilu: Koul 27, O'Bannon 13, Savanović 12, Santangelo 11, Nordgaard 9, Prawica 6, Šķēle 4, Andruska 0, Griszczuk 0, Silobad 0.

XXI kolejka 
 Data: 21 lutego 2002 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 91:81 (25:20, 19:23, 22:11, 25:27).

Był to pierwszy pomiędzy tymi zespołami, który rozgrywano we włocławskiej Hali Mistrzów.

 Punkty dla Anwilu: Santangelo 20, Savanović 18, Nordgaard 14, O’Bannon 14, Koul 11, Anzulović 9, Silobad 5, Henjak 0, Prawica 0.Punkty dla Idei Śląska: Hawkins 35, Wright 22, Adomaitis 13, Tomczyk 7, Wiekiera 3, Bigus 1, Adamek 0, Miłosierdow 0, Pačėsas 0, Szybilski 0.

Druga runda

XXV kolejka 
 Data: 10 marca 2002 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 62:77 (19:13, 14:17, 21:27, 8:20).
 Punkty dla Anwilu: Nordgaard 11, Andruska 10, Koul 8, O'Bannon 8, Šķēle 8, Santangelo 7, Cieślak 4, Griszczuk 4, Silobad 2, Prawica 0.

XXX kolejka 
 Data: 3 kwietnia 2002 r.,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 65:80 (22:21, 12:21, 8:18, 23:20).

Był to ostatni mecz Igora Griszczuka w Świętej wojnie w roli zawodnika. Zdobył 12 pkt., wszystkie po rzutach za 3 pkt.

 Punkty dla Idei Śląsk: Adomaitis 25, Zieliński 9, Kożeniec 7, Szybilski 7, Wright 7, Tomczyk 6, Hawkins 4, Adamek 0, Pačėsas 0.
 Punkty dla Anwilu: Nordgaard 18, Silobad 14, Santangelo 13, Griszczuk 12, O’Bannon 11, Šķēle 8, Andruska 4, Cieślak 0, Koul 0, Witka 0.

Tym razem obie drużyny nie spotkały się w fazie play-off. Anwil w ćwierćfinale pokonał MKS Blachy Pruszyński Pruszków 3:1 (74:66, 72:70, 79:81, 83:77), lecz odpadł po półfinałowych pojedynkach z Prokomem Treflem Sopot. Po przegranej w pięciu meczach 2:3 (78:69, 83:88, 86:64, 79:83, 69:81), zespół z Kujaw w meczu o brązowe medale nie sprostał również zespołowi Degusta Malfarb Stal Ostrów Wielkopolski również 2:3 (81:93, 93:82, 94:85, 81:86, 81:90) i zajął czwarte miejsce.

Idea Śląsk Wrocław po raz 17-sty w swojej historii zdobył mistrzostwo, po tym jak pokonał w ćwierćfinale Spójnię Stargard Szczeciński 3:1 (86:75, 75:58, 70:73, 82:79), w półfinale Degustę Malfarb Stal Ostrów Wielkopolski 3:1 (98:73, 73:62, 72:86, 91:74) oraz w finale Prokom Trefl Sopot 4:1 (84:71, 75:71, 81:86, 75:61, 101:79).

2002/03 
 Nowymi graczami Anwilu zostali m.in. Tomas Pačėsas (przetransferowany ze Śląska), Dušan Bocevski, Andrzej Pluta, Damir Krupalija i Kris Lang. Nowy trenerem został dotychczasowy trener Śląska – Andrej Urlep.
 Karierę koszykarską zakończył Igor Griszczuk, który został asystentem trenera Andreja Urlepa.
 Śląsk w tamtym sezonie wśród nowych graczy miał swoich szeregach m.in. Richarda Lugo, Andriusa Giedraitisa, Aleksandra Kula (przetransferowany z Anwilu) i Acie Earla.

Runda zasadnicza

VIII kolejka: 10 trójek Nordgaarda 
 Data: 3 listopada 2002 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 91:70 (25:10, 20:22, 28:18, 18:20).

W tym spotkaniu Jeff Nordgaard zdobył 35 punktów, trafiając rekordowe – dla siebie i klubu – 10 na 12 rzutów za 3 pkt.

 Punkty dla Anwilu: Nordgaard 35, Pluta 15, Pačėsas 13, Lang 9, Šķēle 8, Krupalija 5, Andruška 4, Witka 2.
 Punkty dla Idei Śląsk: Adomaitis 17, Giedraitis 11, Zieliński 9, Holcomb 7, Marčiulionis 7, Lugo 6, Tomczyk 6, Skibniewski 5, Wiekiera 2.

XIX kolejka 
 Data: 16 lutego 2003 r.,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 87:69 (24:17, 23:24, 20:17, 20:11).

Było to pierwsze spotkanie w historii, kiedy Andrej Urlep był trenerem rywali Śląska, a także pierwszy pomiędzy tymi zespołami, który rozgrywano we wrocławskiej Hali Orbita.

 Punkty dla Idei Śląsk: Earl 18, Colson 16, Zieliński 16, Giedraitis 15, Adomaitis 11, Koul 9, Wiekiera 2, Marčiulionis 0, Mróz 0, Skibniewski 0.
 Punkty dla Anwilu: Krupalija 20, Pačėsas 13, Milicić 9, Nordgaard 8, Lang 7, Pluta 7, Bocevski 5, Dabkus 0, Witka 0.

II runda

XXVII kolejka 
 Data: 2 kwietnia 2003 r.,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 104:87 (26:30, 22:20, 29:15, 27:22).

 Punkty dla Idei Śląsk: Colson 23, Earl 21, Giedraitis 20, Tomczyk 18, Adomaitis 11, Marčiulionis 3, Wiekiera 3, Zieliński 3, Koul 2, Skibniewski 0.
 Punkty dla Anwilu: Nordgaard 21, Lang 14, Bocevski 12, Milicić 12, Krupalija 11, Pačėsas 9, Pluta 4, Witka 4, Dabkus 0, Šķēle 0.

XXXII kolejka 
 Data: 26 kwietnia 2003 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 84:73 (22:9, 28:17, 24:25, 10:22).

 Punkty dla Anwilu: Šķēle 21, Andruška 16, Witka 15, Dabkus 13, Raczyński 8, Pluta 7, Andrzejewski 2, Lang 2 , Milicić 0.
 Punkty dla Idei Śląsk: Marčiulionis 21, Koul 15, Wiekiera 15, Szlachtowicz 9, Skibniewski 5, Tomczyk 5, Krzeptoń 2, Mróz 0.

Półfinał 
W fazie play-off drużyny trafiły na siebie w półfinale. W ćwierćfinale Anwil wyeliminował Czarnych Słupsk 3:0 (85:70, 79:61, 68:56), a Idea Śląsk pokonał Old Spice Pruszków 3:1 (97:86, 100:82, 88:91, 92:85).

Pierwszy mecz 
 Data: 16 maja 2003 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 80:64 (21:18, 16:18, 18:19, 25:19),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Anwilu Włocławek.

 Punkty dla Anwilu: Pluta 28, Pačėsas 12, Bocevski 11, Krupalija 10, Lang 8, Šķēle 5, Andruska 3, Nordgaard 2, Milicić 1. Punkty dla Idei Śląsk: Colson 23, Giedraitis 16, Tomczyk 7, Earl 4, Wiekiera 4, Zieliński 4, Adomaitis 2, Koul 2, Marčiulionis 2, Skibniewski 0.

Drugi mecz 
 Data: 18 maja 2003 r.,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 81:77 (19:36, 21:16, 15:7, 26:18),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Anwilu Włocławek.

 Punkty dla Anwilu: Krupalija 22, Nordgaard 17, Pluta 14, Lang 8, Milicić 8, Bocevski 6, Pačėsas 3, Šķēle 2, Andruska 1. Punkty dla Idei Śląsk: Zieliński 21, Colson 20, Giedraitis 13, Earl 7, Tomczyk 7, Koul 6, Wiekiera 3, Adomaitis 0, Marčiulionis 0.

Trzeci mecz: Odwołana osiemnastka 
 Data: 23 maja 2003 r.,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał po dwóch dogrywkach 93:96 (17:16, 19:20, 16:22, 19:13, d1. 12:12, d2. 10:13),
 Stan rywalizacji: 3:0 dla Anwilu Włocławek.

Ostatni mecz serii półfinałowej zasłynął jako Odwołana osiemnastka, gdyż pomimo szumnych zapowiedzi i kampanii medialnej m.in. wywieszonych na ulicach Wrocławia billboardach zapraszających na świętowanie 18. tytułu, Śląsk nie zdobył mistrzostwa. Anwil wygrał rywalizację 3:0 i awansował do finału.

Punkty dla Idei Śląsk: Colson 30 (8 asyst), Zieliński 22 (9 zbiórek i 3 asysty), Tomczyk 15, Koul 10, Adomaitis 6, Earl 4, Wiekiera 2, Marčiulionis 2, Giedraitis 2, Skibniewski 0.
 Punkty dla Anwilu: Pluta 19, Nordgaard 18 (4x3), Pačėsas 15, Lang 14, Krupalija 12, Milicić 8, Andruska 6, Šķēle 4, Bocevski 0.

W tym sezonie Anwil zdobył pierwsze mistrzostwo Polski po tym jak w finale pokonał Prokom Trefl Sopot 4:2 (66:65, 59:70, 73:61, 72:86, 69:59, 93:88).

Idea Śląsk zdobył brązowy medal pokonując w meczach o trzecie miejsce Polonię Warbud Warszawa 3:0 (97:95, 95:86, 98:85).

2003/04 
 Nowymi graczami Idei Śląsk zostali m.in. Lynn Greer, Tanel Tein, Michał Ignerski i Ryan Randle.
 Anwil pozyskał m.in. Sharone'a Wrighta, Ginatarasa Kadžiulisa, Donatasa Zavackasa i Jānisa Blūmsa.

Runda zasadnicza

VIII kolejka 
 Data: 6 grudnia 2003 r., godz. 19:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 82:86 (17:30, 16:17, 19:22, 30:17).

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Idei Śląsk z tego meczu:

XIX kolejka 
 Data: 28 lutego 2004 r., godz. 16:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 87:68 (19:15, 23:20, 19:22, 26:11).

W tym spotkaniu zawodnik Śląska Lynn Greer uzyskał 27 punktów, 11 asyst i 7 zbiórek. Zabrakło mu jedynie trzech zbiórek do triple-double.

Statystyki Idei Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

W tym sezonie zespoły nie trafiły na siebie w fazie play-off. Anwil zajął 4 miejsce po tym jak w ćwierćfinale pokonał Unię/Wisłę Paged Tarnów 3:0 (97:71, 91:62, 87:73) i uległ w półfinale Prokomowi Trefl Sopot 2:3 (66:87, 75:70, 74:65, 66:73, 70:80) oraz w meczach o trzecie miejsce Polonii Warbud Warszawa 1:2 (108:84, 77:80, 72:84).

Idea Śląsk zdobył wicemistrzostwo Polski pokonując w ćwierćfinale Ostromecko Astorię Bydgoszcz 3:0 (82:68, 94:68, 92:81), w półfinale Polonię Warbud Warszawa 3:2 (86:78, 80:82, 73:68, 69:84, 94:80) i ulegając w finale Prokomowi Trefl Sopot 1:4 (76:59, 67:79, 80:89, 67:74, 83:94).

Puchar Polski 
Obie drużyny w tym sezonie spotkały się również w finale Pucharu Polski. W turnieju wzięły udział cztery najlepsze zespoły po rundzie zasadniczej. Po drodze, w półfinale Anwil wyeliminował Polonię Warbud Warszawa 81:76, a Idea Śląsk pokonał Prokom Trefl Sopot 100:90.

Finał 
 Data: 27 marca 2004 r., godz. 13:30,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Idea Śląsk Wrocław wygrał 78:72 (31:16, 20:27, 2:17, 25:12) i zdobył Puchar Polski po raz 12-sty w swojej historii.

Statystyki Idei Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

2004/05 
 Śląsk Wrocław zerwał umowę z Ideą i podpisał sponsorski kontrakt z firmą obuwniczą Deichmann – w tym sezonie zespół nazywał się Deichmann Śląsk Wrocław.
 Nowymi graczami we Wrocławiu byli m.in. Michael Watson, Raitis Grafs, Adrian Autry i Primož Kobale.
 W Anwilu zaś Kęstutis Marčiulionis (w 2002/2003 grał w Śląsku), Ed Scott, Dragan Vukčević i Seid Hajrić.

Rudna zasadnicza

VII kolejka 
 Data: 27 listopada 2004 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 83:84 (20:18, 26:14, 19:31, 18:21).

Statystyki Deichmanna Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

XVIII kolejka 
 Data: 26 lutego 2005 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Deichmann Śląsk Wrocław wygrał 64:73 (10:21, 23:20, 16:19, 15:13).

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Deichmann Śląsk z tego meczu:

Ćwierćfinał 
W tym sezonie Anwil z Deichmannem Śląsk spotkały się w ćwierćfinale. Przewagę parkietu po sezonie zasadniczym uzyskał Anwil, który zajął drugie miejsce. Deichmann Śląsk był siódmy.

Pierwszy mecz: Rajd Eda Scotta 
 Data: 9 kwietnia 2005 r., godz. 17:42,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 76:74 (20:16, 14:19, 26:18, 16:21),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Anwilu Włocławek.

Mecz rozstrzygnął się w ostatniej akcji. Na siedem sekund przed końcem czwartej kwarty był wynik 74:74. Anwil wyprowadzał piłkę spod swojego kosza. Podanie otrzymał Ed Scott, który przebiegł całe boisko i w ostatniej sekundzie celnym lay-upem umieścił piłkę w koszu zapewniając Anwilowi zwycięstwo i prowadzenie w serii 1:0.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Deichmanna Śląsk z tego meczu:

Drugi mecz 
 Data: 10 kwietnia 2005 r., godz. 20:06,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 86:84 (20:26, 31:21, 18:22, 17:15),
 Stan rywalizacji: 2:0 dla Anwilu Włocławek.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Deichmanna Śląsk z tego meczu:

Trzeci mecz 
 Data: 13 kwietnia 2005 r., godz. 19:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Deichmann Śląsk Wrocław wygrał 90:72 (22:15, 21:16, 27:21, 20:20),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla Anwilu Włocławek.

Statystyki Deichmanna Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Czwarty mecz 
 Data: 14 kwietnia 2005 r., godz. 19:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 84:101 (28:19, 21:26, 16:24, 19:32),
 Stan rywalizacji: 3:1 dla Anwilu Włocławek.

Statystyki Deichmanna Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Anwil Włocławek wygrał rywalizację 3:1 i zameldował się w półfinale. Tam pokonał Polonię Warszawa 4:1 (90:75, 85:83, 73:96, 79:73, 74:68). W finale natomiast przegrał z Prokomem Trefl Sopot 2:4 (72:75, 85:75, 41:74, 77:57, 63:77, 67:72) i zdobył swoje szóste wicemistrzostwo Polski.

Deichmann Śląsk Wrocław ostatecznie zajął piąte miejsce po tym jak pokonał w dwumeczu Platinum Wisłę Kraków 182:177 (95:85, 87:92), a następnie Astorię Bydgoszcz 190:170 (96:80, 94:90).

2005/06 
 Śląsk Wrocław podpisał kontrakt sponsorski z siecią komórkową Era. W tym sezonie zespół nazywał się Era Śląsk Wrocław.
 Po dwóch sezonach gry w Śląsku, do Anwilu przeszedł Michał Ignerski. Innymi nowymi zawodnikami we Włocławku byli m.in. Marius Prekevičius, Marcin Sroka i Pete Lisicky.
 W drugą stronę powędrował Dante Swanson, jednakże jeszcze w trakcie sezonu powrócił do Anwilu. Zagrał w obu meczach pomiędzy tymi zespołami w rundzie zasadniczej, każdy w innym klubie i oba przegrał.
 Innymi nowymi graczami we Wrocławiu byli m.in. Kevin Fletcher, Ante Kapov, Dzianis Korszuk i Sdrjan Lalić.

Runda zasadnicza

XI kolejka 
 Data: 9 grudnia 2005 r., godz. 18:10,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 71:44 (19:7, 15:16, 17:13, 20:8),
 Sędziowie: Janusz Calik, Grzegorz Dziopak, Marek Maliszewski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Ery Śląsk z tego meczu:

XXIV kolejka 
 Data: 25 marca 2006 r., godz. 18:30,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Era Śląsk Wrocław wygrał 80:68 (25:23, 21:12, 17:13, 17:20).

Dzień przed meczem Waldemar Siemiński, prezes sieci ochroniarskiej Ascopol, potwierdził plotki o odkupieniu klubu od Grzegorza Schetyny. Był to ostatni mecz Macieja Zielińskiego w Świętej wojnie.

Statystyki Ery Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

W tym sezonie zespoły nie trafiły na siebie w fazie play-off. Anwil Włocławek zdobył swoje siódme wicemistrzostwo po tym jak w ćwierćfinale pokonał BOT Turów Zgorzelec 3:0 (89:66, 69:62, 81:79), w półfinale Polpak Świecie również 3:0 (86:58, 78:61, 87:71), a w finale uległ Prokomowi Trefl Sopot 1:4 (72:88, 83:74, 64:66, 53:84, 62:89).

Era Śląsk Wrocław odpadł w ćwierćfinale po porażce z Energą Czarni Słupsk 1:3 (70:67, 62:70, 78:81, 67:69) i zajął piąte miejsce.

2006/07 
 Po czterech sezonach, Andreja Urlepa na stanowisku pierwszego trenera Anwilu zastąpił jego asystent David Dedek, który prowadził drużynę m.in. w pierwszym meczu przeciwko Śląskowi. Został zwolniony w grudniu 2006 r., a sezon na ławce trenerskiej dokończył Aleš Pipan. Andrej Urlep został za to trenerem Śląska.
 Nowymi zawodnikami Anwilu zostali m.in. Zbigniew Białek, Nikola Otašević i Mark Dickel. Do Włocławka wrócili także mistrzowie z sezonu 2002/2003 – Dušan Bocevski oraz Andrzej Pluta.
 W końcówce poprzedniego sezonu nowym właścicielem Śląska został Waldemar Siemiński – założyciel i prezes spółki Ascopol. Na początku sezonu 2006/2007 drużyna nazywała się Bergson Śląsk Wrocław, a od stycznia 2007 r. ASCO Śląsk Wrocław.
 W pierwszym domowym meczu Śląska przeciwko Polpharmie Starogard Gdański, karierę zawodniczą zakończył Maciej Zieliński. W tym sezonie Śląsk reprezentowali m.in. Marcin Stefański, Oliver Stević, Dean Oliver i Brandun Hughes. Do Wrocławia powrócił także Radosław Hyży.

Runda zasadnicza

IV kolejka 
 Data: 28 października 2006 r., godz. 20:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Bergson Śląsk Wrocław wygrał 76:63 (24:18, 14:16, 19:15, 19:14),
 Sędziowie: Grzegorz Czajka, Maciej Kotulski, Artur Fiedler.

Statystyki Bergson Śląska z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

XVII kolejka 
 Data: 4 lutego 2007 r., godz. 14:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 76:66 (16:9, 21:19, 23:17, 16:21),
 Sędziowie: Grzegorz Bachański, Grzegorz Dziopak ,Piotr Pastusiak.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

Mecze o brązowy medal 
Po raz pierwszy w historii oba zespoły spotkały się w batalii o trzecie miejsce. Wcześniej Anwil wyeliminował w ćwierćfinale Energę Czarnych Słupsk 3:1 (86:96, 66:57, 66:64, 85:85) i uległ w półfinale Prokomowi Trefl Sopot 3:4 (83:90, 89:90, 87:67, 82:74, 57:71, 86:76, 83:88).

ASCO Śląsk w ćwierćfinale pokonał Polpak Świecie 3:0 (69:66, 73:64, 67:65), natomiast został wyeliminowany w półfinale przez BOT Turów Zgorzelec 1:4 (51:74, 57:55, 53:61, 53:71, 56:83).

Pierwszy mecz 
 Data: 17 maja 2007 r., godz. 19:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 73:91 (19:31, 23:17, 17:18, 14:25),
 Stan rywalizacji: 1:0 dla Anwilu Włocławek.

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Drugi mecz 
 Data: 19 maja 2007 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: ASCO Śląsk Wrocław wygrał 79:88 (21:23, 19:25, 12:18, 27:22),
 Stan rywalizacji: 1:1.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

Trzeci mecz 
 Data: 22 maja 2007 r., godz. 17:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: ASCO Śląsk Wrocław wygrał 61:57 (15:15, 19:20, 12:7, 15:15),
 Stan rywalizacji: 2:1 dla ASCO Śląska Wrocław.

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

ASCO Śląsk Wrocław wygrał rywalizację 2:1 i po raz 13-sty w historii zdobył brązowy medal. Anwil Włocławek zajął czwarte miejsce.

2007/08 
 Do Anwilu dołączyli m.in. Patrick Okafor, Gerrod Henderson, Alex Dunn, Alan Daniels i Łukasz Koszarek. Trenerem pozostał Aleš Pipan.
 Śląsk pozyskał m.in. Rashida Atkinsa, Dawana Robinsona, Torrella Martina i Jareda Homana. Na ławce trenerskiej sezon rozpoczął Andrej Urlep, lecz po sześciu kolejkach zastąpił do Andrzej Adamek. Od stycznia 2008 r. trenerem Śląska był Rimas Kurtinaitis.

Runda zasadnicza

VI kolejka 
 Data: 10 listopada 2007 r., godz. 17:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 86:64 (23:20, 21:15, 22:8, 20:21),
 Sędziowali: Grzegorz Bachański, Marek Maliszewski, Piotr Pastusiak.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

XIX kolejka 
 Data: 13 lutego 2008 r., godz. 18:30,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: ASCO Śląsk Wrocław wygrał 69:64 (18:19, 14:4, 19:20, 18:21).
 Sędziowali: Grzegorz Bachański, Andrzej Zalewski, Robert Mordal.

Statystyki ASCO Śląska z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

W tym sezonie obie drużyny nie spotkały się w fazie play-off. Anwil odpadł w ćwierćfinale z Polpakiem Świecie 2:3 (75:74, 74:56, 72:78, 73:75, 66:82), mimo że prowadził już 2:0.

ASCO Śląsk zdobył swój 14-sty brązowy medal po tym jak w ćwierćfinale pokonał Atlas Stal Ostrów Wielkopolski 3:1 (80:85, 84:75, 71:63, 85:75), w półfinale przegrał z BOT Turów Zgorzelec 1:4 (56:67, 78:72, 60:71, 57:73, 70:83), a w meczach o trzecie miejsce pokonał Polpak Świecie 2:1 (91:81, 80:82, 87:67).

Przed rozpoczęciem sezonu 2008/2009, właściciel Śląska Waldemar Siemiński chciał sprzedać klub. Zaoferował go miastu Wrocław, lecz prezydent Rafał Dutkiewicz odmówił zakupu. Fiaskiem zakończyły się również rozmowy z właścicielem spółki telewizyjnej ATM – Tomaszem Kurzewskim. Ostatecznie Śląsk ogłosił upadłość i wycofał się z rozgrywek, na dwa dni przed planowanym meczem z Anwilem Włocławek. Spadkobiercą historii i tradycji klubu zostały jego II-ligowe rezerwy.

2011/12 
W 2011 r. doszło do porozumienia pomiędzy miastem Wrocław, WKK Wrocław i WKS-em Śląsk Wrocław. W połowie lipca do PLK złożony został wniosek o wydanie tzw. dzikiej karty na występy w ekstraklasie, który ostatecznie rozpatrzono pozytywnie i Śląsk po trzech latach wrócił do koszykarskiej elity. Jednocześnie dotychczasowa drużyna grała w II lidze w grupie B.

Kasztelan Basketball Cup 2011

Półfinał 
 Data: 22 września 2011 r., godz. 19:30,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 69:66 (17:12, 17:13, 18:25, 17:16).

 Punkty dla Anwilu: Hajrić 26, Edwards 14, Berisha 10, Nowakowski 8, Majewski 4, Allen 3, Hinnant 2, Wołoszyn 2, Glabas 0, Pietrzak 0. Punkty dla Śląska: Mladenović 18, Bogavac 13, Calhoun 11, Vairogs 10, Skibniewski 7, Bochno 2, Graham 2, Niedźwiedzki 2, Buczak 0.

Runda zasadnicza

VIII kolejka 
 Data: 3 listopada 2011 r., godz. 20:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 84:70 (19:16, 23:14, 23:20, 19:20),
 Sędziowali: Dariusz Lenczowski, Grzegorz Dziopak, Marek Czernek.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Śląska z tego meczu:

XXI kolejka 
 Data: 8 stycznia 2012 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 64:67 (20:15, 10:20, 18:17, 16:15),
 Sędziowali: Marek Maliszewski, Artur Fiedler, Robert Zieliński.

Statystyki Śląska z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Drużyny nie spotkały się ze sobą w fazie play-off. Obie zakończyły sezon na ćwierćfinale. Anwil przegrał z PGE Turowem Zgorzelec 1:3 (76:72, 63:85, 58:86, 92:96) i zajął piąte miejsce.

Śląsk odpadł po porażce z Treflem Sopot 2:3 (86:78, 77:86, 76:71, 62:77, 76:86) i zakończył sezon na siódmym miejscu.

Polska Liga Koszykówki 7 sierpnia 2012 r. ogłosiła, że koszykarski Śląsk w sezonie 2012/2013 nie zagra w ekstraklasie. Klub najpierw nie spełnił wszystkich wymagań nałożonych przez PLK, a potem w odpowiednim czasie nie odwołał się od nieprzyznania mu licencji. Tym samym po roku działania, klub przestał istnieć. Jednocześnie grająca równolegle II-ligowa drużyna uzyskała sportowy awans do I ligi.

Puchar Polski 
W tym sezonie do konfrontacji pomiędzy Anwilem a Śląskiem doszło jeszcze w ćwierćfinale Pucharu Polski. W turnieju wzięło udział siedem zespołów: gospodarz turnieju finałowego – Zastal Zielona Góra (wolny los w ćwierćfinale), pięć najlepszych zespołów I etapu sezonu zasadniczego PLK (Trefl Sopot, PGE Turów Zgorzelec, Energa Czarni Słupsk, Anwil Włocławek i Śląsk Wrocław) oraz Asseco Prokom Gdynia. Co prawda Śląsk Wrocław zajął w I etapie sezonu zasadniczego PLK szóste miejsce, jednak zgodnie z regulaminem rozgrywek z racji tego, że gospodarzem turnieju finałowego był Zastal Zielona Góra, który w I etapie sezonu zasadniczego PLK zajął piąte miejsce, Śląsk także awansował do rozgrywek.

Ćwierćfinał 
 Data: 15 lutego 2012 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Śląsk Wrocław wygrał po dogrywce 80:83 (22:21, 15:21, 25:15, 9:14, d. 9:12),
 Sędziowali: Tomasz Kudlicki, Tomasz Trawicki, Dariusz Zapolski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki Śląska z tego meczu:

Śląsk Wrocław awansował do półfinału, gdzie uległ Zastalowi Zielona Góra 80:89. Całe rozgrywki wygrał Trefl Sopot.

2012/13

Puchar Polski 
WKS Śląsk Wrocław, który w poprzednim sezonie awansował do I ligi, wylosował Anwil Włocławek w I rundzie fazy centralnej Pucharu Polski. Wcześniej Anwil w I rundzie wyeliminował Start Gdynia (89:83, 80:76) oraz w II rundzie Energę Czarnych Słupsk (86:74, 64:66).

WKS Śląsk w drodze do I rundy fazy centralnej, którą zapewniały pierwsze trzy miejsca w Pucharze PZKosz, eliminował kolejno w 1/32 finału Legię Warszawa (84:61), w 1/16 finału WKK Wrocław (97:69), w 1/8 finału Nysę Kłodzko (100:48) i w ćwierćfinale Pogoń Prudnik (93:77). W półfinale przegrał z AZS-em WSGK Kutno 72:80, a w meczu o trzecie miejsce pokonał SIDEn Polski Cukier Toruń 86:63.

I runda fazy centralnej 
 Data: 16 stycznia 2013 r., godz. 19:30,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 74:83 (28:23, 11:20, 21:13, 14:27),
 Sędziowali: Marcin Kowalski, Robert Mordal, Krzysztof Puchałka.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Anwil Włocławek awansował do II rundy fazy centralnej, gdzie przegrał z 72:79 Treflem Sopot – późniejszym triumfatorem rozgrywek.

2013/14 
 WKS Śląsk Wrocław wygrał I ligę w sezonie 2012/2013, po tym jak w finale pokonał MOSiR Krosno 3:1 (75:65, 73:84, 93:85, 59:50) i uzyskał sportowy awans do Tauron Basket Ligi.
 Przed sezonem Śląsk zakontraktował m.in. Dominique'a Johnsona, Jakuba Parzeńskiego, Franjo Bubalo i Kevina Thompsona.
 O sile Anwilu stanowili tacy gracze jak Deividas Dulkys, Dušan Katnić, Danilo Mijatović, Paul Graham i Keith Clanton. Trenerem pozostał Milija Bogicević.

Runda zasadnicza

I kolejka 
 Data: 12 października 2013 r., godz. 15:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 61:73 (6:20, 18:16, 11:17, 26:20),
 Sędziowali: Janusz Calik, Dariusz Lenczowski, Marek Czernek.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

XII kolejka 
 Data: 30 grudnia 2013 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 78:60 (19:9, 22:19, 14:20, 23:12),
 Sędziowali: Marek Maliszewski, Mariusz Nawrocki, Cezary Nowicki.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Drużyny nie spotkały się ze sobą w fazie play-off. Anwil odpadł w ćwierćfinale z Rosą Radom 2:3 (83:77, 89:85, 74:86, 75:100, 68:74) i zajął piąte miejsce.

WKS Śląsk Wrocław zajął dziewiąte miejsce po II rundzie i nie awansował do play-off.

Puchar Polski 
Anwil po raz drugi z rzędu spotkał się ze Śląskiem w Pucharze Polski, tym razem w półfinale. Po drodze Anwil w I rundzie pokonał Asseco Gdynia (75:68, 70:63), w I rundzie fazy centralnej BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski (91:74), a w II rundzie fazy centralnej Energę Czarnych Słupsk (65:63).

Śląsk w I rundzie wyeliminował AZS Koszalin (74:69, 84:67), po czym został wybrany gospodarzem turnieju Final Four i zapewnił sobie miejsce w najlepszej czwórce.

Półfinał 
 Data: 8 lutego 2014 r., godz. 20:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: WKS Śląsk Wrocław wygrał 69:82 (11:26, 17:24, 19:11, 22:21),
 Sędziowali: Tomasz Trawicki, Wojciech Liszka, Robert Mordal.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

WKS Śląsk awansował do finału, gdzie pokonał PGE Turów Zgorzelec 90:87 i tym samym zdobył swój 14-sty Puchar Polski.

2014/15 
 Przed sezonem w Anwilu nastąpiła zmiana trenera – Miliję Bogicevica zastąpił Mariusz Niedbalski. Został on jednak zwolniony po czterech kolejkach. Nowym trenerem został Predrag Krunić, który prowadził zespół w pierwszym meczu przeciwko Śląskowi. Po jego zwolnieniu w marcu 2015 r., jego obowiązki przejął Marcin Woźniak, który dokończył sezon, prowadząc drużynę w drugim meczu między tymi drużynami.
 Anwil zakontraktował takich zawodników jak Chase Simon, Deonta Vaughn, Konrad Wysocki i Greg Surmacz. Do klubu powrócił także Arvydas Eitutavičius.
 Trenerem Śląska został Emil Rajkoviḱ. Nowymi zawodnikami byli m.in. Jakub Dłoniak, Robert Tomaszek, Roderick Trice i grający wcześniej w Anwilu Lawrence Kinnard. Do Wrocławia powrócił Aleksandar Mladenović.

Runda zasadnicza

XIII kolejka 
 Data: 28 grudnia 2014 r., godz. 19:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: WKS Śląsk Wrocław wygrał 91:72 (28:13, 20:20, 25:20, 18:19),
 Sędziowali: Janusz Calik, Artur Fiedler, Tomasz Trybalski.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

XXVIII kolejka 
 Data: 15 kwietnia 2015 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: WKS Śląsk Wrocław wygrał 82:89 (27:25, 14:21, 23:23, 18:20),
 Sędziowali: Janusz Calik, Dariusz Lenczowski, Tomasz Trojanowski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

W sezonie zasadniczym Anwil zajął 12-ste miejsce i po raz pierwszy od awansu na najwyższy szczebel ligowy w 1992 r., nie dostał się do fazy play-off.

Śląsk odpadł w ćwierćfinale po porażce z Energą Czarnymi Słupsk 0:3 (74:77, 84:91, 70:85) i zajął szóste miejsce.

2015/16 
 Nowym trenerem Anwilu Włocławek został Igor Miličić, który zdobywał z tym klubem mistrzostwo jako zawodnik w sezonie 2002/2003.
 Po nieudanym poprzednim sezonie, Anwil całkowicie przemeblował skład – poza juniorami, w klubie nie pozostał żaden dotychczasowy zawodnik. Nowymi nabytkami byli m.in. David Jelínek, Chamberlain Oguchi, Kamil Łączyński, Fiodor Dmitrijew, a także reprezentujący w poprzednim sezonie Śląsk Wrocław – Robert Skibniewski i Robert Tomaszek.
 Śląsk nie przedłużył umowy z Emilem Rajkoviḱem, którego zastąpił Mihailo Uvalin. Jednak po serii przegranych meczów ligowych klub podziękował za współpracę trenerowi Uvalinowi i ponownie powierzył drużynę Rajkoviḱowi.
 Śląsk zakontraktował takich zawodników jak Brandon Heath, Anthony Smith, Jarvis Williams Rashad Madden i Witalij Kowałenko. Do klubu powrócił także Kamil Chanas.

Runda zasadnicza

VII kolejka 
 Data: 22 listopada 2015 r., godz. 20:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 82:74 (22:17, 14:25, 25:16, 21:16),
 Sędziowali: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Jakub Pietrzak.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

XXII kolejka 
 Data: 6 marca 2016 r., godz. 18:00,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 69:86 (18:26, 17:27, 17:20, 17:13),
 Sędziowali: Piotr Pastusiak, Maciej Kotulski, Karol Nowak.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

W fazie play-off Anwil Włocławek pokonał w ćwierćfinale King Wilki Morskie Szczecin 3:1 (78:54, 68:50, 88:93, 75:83). W półfinale przegrał z Rosą Radom 1:3 (64:58, 65:82, 56:71, 61:75), a w rywalizacji o trzecie miejsce z Energą Czarnymi Słupsk 0:2 (54:59, 62:78) i zajął czwarte miejsce.

Śląsk Wrocław zajął po sezonie zasadniczym 14-ste miejsce i nie awansował do play-off.

Przed sezonem 2016/2017 wrocławscy działacze nie uzbierali wymaganych przez ligę 2.000.000 zł i w ogóle nie zgłosili drużyny do procesu licencyjnego. Klub rozpoczął następny sezon w II lidze w grupie D.

2019/20 
 Pomimo porażki w finale I ligi przeciwko Enei Astorii Bydgoszcz 0:3 (79:97, 85:86, 77:86), Śląsk skorzystał z zaproszenia PLK i dzięki uzyskaniu dzikiej karty, po trzech sezonach nieobecności wrócił na najwyższy szczebel ligowy.
 Trenerem Śląska został Andrzej Adamek, lecz został zwolniony z posady pierwszego trenera tuż przed pierwszym meczem przeciwko Anwilowi. W meczu Świętej wojny Śląsk poprowadził jego asystent Marcin Grygowicz. Sezon dokończył natomiast Oliver Vidin.
 W tym sezonie Śląsk reprezentowali tacy gracze jak Mathieu Wojciechowski, Torin Dorn, Aleksander Dziewa i Michael Humphrey. Do klubu powrócił Danny Gibson oraz przybył reprezentujący Anwil w ostatnich czterech sezonach Kamil Łączyński.
 Broniący mistrzostwa Anwil Włocławek zakontraktował m.in. Tony'ego Wrotena, Ricky'ego Ledo, Chrisa Dowe'a i Rolandsa Freimanisa. W Anwilu ponownie zagrał Michał Sokołowski, a także były zawodnik Śląska Krzysztof Sulima.

Runda zasadnicza

IX kolejka 
 Data: 24 listopada 2019 r., godz. 17:30,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 96:85 (23:20, 19:24, 36:30, 18:11),
 Sędziowali: Piotr Pastusiak, Adam Wierzman, Marcin Bieńkowski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

XXIV kolejka: Święta Wojna na Twitterze 
 Data: 17 marca 2020 r., godz. 20:30,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław.

Mecz nie odbył się z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Sezon 2019/2020 został zakończony uchwałą zarządu PLK z dnia 17 marca 2020 r. w trakcie rozgrywania sezonu zasadniczego. Anwil zdobył brązowy medal, natomiast Śląsk został sklasyfikowany na siódmym miejscu. Oba kluby w dniu planowanego meczu rozegrały pojedynek na Twiterze w Koło Fortuny, który Śląsk wygrał 22:21.

2020/21 
 Po pięciu sezonach trenerem Anwilu przestał być Igor Milicić, którego zastąpił Dejan Mihevc. Jednak w październiku 2020 r. został zwolniony i w pierwszym meczu pomiędzy oboma drużynami zespół prowadził Marcin Woźniak. W meczu rewanżowym trenerem był już Przemysław Frasunkiewicz.
 Do Anwilu powrócili Ivan Almeida oraz Walerij Lichodiej. Ponadto umowę z klubem przedłużył McKenzie Moore oraz dołączyli Przemysław Zamojski, Ivica Radić, Adrian Bogucki czy Rotnei Clarke.
 Trenerem Śląska pozostał Oliver Vidin.
 Nowymi graczami Śląska byli Kyle Gibson, Elijah Stewart, Strahinja Jovanović i Ivan Ramljak.

Runda zasadnicza

IV kolejka 
 Data: 3 grudnia 2020 r., godz. 20:00,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 93:78 (21:23, 20:26, 22:10, 30:19),
 Sędziowali: Dariusz Zapolski, Krzysztof Tuński, Tomasz Szczurewski.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

XIX kolejka 
 Data: 19 stycznia 2021 r., godz. 17:35,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: WKS Śląsk Wrocław wygrał 107:77 (32:12, 20:25, 32:16, 23:24),
 Sędziowali: Piotr Pastusiak, Dariusz Lenczowski, Tomasz Trojanowski.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Anwil Włocławek z bilansem 10:20 zakończył sezon na miejscu 13. i nie awansował do play-off.WKS Śląsk Wrocław pokonał w ćwierćfinale Trefl Sopot 3:1 (76:71, 91:72, 90:92, 83:81). W półfinale przegrał z Enea BC Zielona Góra 0:3 (90:97, 76:87, 75:80), natomiast w meczu o 3-cie miejsce pokonał Legię Warszawa 2:1 (72:84, 84:73, 85:86) i po raz 15-sty w historii zdobył brązowy medal.

2021/22 
 Trenerem Anwilu pozostał Przemysław Frasunkiewicz.
 Do Anwilu powrócili Kamil Łączyński oraz Szymon Szewczyk. Ponadto dołączyli Luke Petrasek, James Bell, Jonah Mathews czy Kavell Bigby-Williams.
 W Śląsku trenera Olivera Vidina, który odszedł do klubu Enea BC Zastal Zielona Góra zastąpił Petar Mijović. Poprowadził on WKS Śląsk w pierwszym meczu przeciwko Anwilowi, jednak po siedmiu kolejkach został zastąpiony przez Andreja Urlepa.
 W Śląsku pozostali Aleksander Dziewa, Strahinja Jovanović i Michał Gabiński.  Nowymi graczami Śląska byli Kodi Justice, Kerem Kanter, Cyril Langevine, Łukasz Kolenda i Jakub Karolak.

Runda zasadnicza

V kolejka 
 Data: 3 października 2021 r., godz. 17:30,
 Miejsce: Hala Orbita, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 74:80 (20:13, 24:16, 12:18, 18:33),
 Sędziowali: Michał Proc, Łukasz Andrzejewski, Cezary Nowicki.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

XX kolejka 
 Data: 22 stycznia 2022 r., godz. 17:30,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 97:89 (19:24, 29:26, 31:16, 18:23),
 Sędziowali: Tomasz Trawicki, Łukasz Jankowski, Karol Nowak.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Anwil Włocławek w ćwierćfinale pokonał Twarde Pierniki Toruń 3:1 (92:62, 87:71, 85:94, 85:78). W półfinale przegrał z Legią Warszawa 0:3 (79:83, 71:77, 77:87), natomiast w dwumeczu o 3-cie miejsce pokonał Grupę Sierleckich Czarnych Słupsk 169:153 (78:77, 91:76) i zdobył 4-ty brązowy medal w historii.
WKS Śląsk Wrocław pokonał w ćwierćfinale Eneę Zastal Zielona Góra 3:2 (90:103, 83:85, 95:68, 87:80, 86:80), w półfinale Grupę Sierleckich Czarnych Słupsk 3:2 (77:57, 91:66, 60:123, 69:89, 81:71), a w finale Legię Warszawa 4:1 (76:72, 85:88, 81:71, 66:63, 90:77) i po raz 18-sty w historii został mistrzem Polski.

2022/23 
 Trenerem Anwilu pozostał Przemysław Frasunkiewicz.
 Do Anwilu powrócił Josip Sobin, a pozostali Kamil Łączyński, Maciej Bojanowski, Michał Nowakowski i Luke Petrasek. Ponadto dołączyli Phil Greene IV, Lee Moore i Dawid Słupiński.
 W Śląsku trenerem pozostał Andrej Urlep.
 W Śląsku pozostali Aleksander Dziewa, Łukasz Kolenda, Ivan Ramljak i Justin Bibbs.  Nowymi graczami Śląska byli Jeremiah Martin, Jakub Nizioł i Artsiom Parakhouski.

Runda zasadnicza

III kolejka 
 Data: 7 października 2022 r., godz. 17:30,
 Miejsce: Hala Mistrzów, Włocławek,
 Wynik: WKS Śląsk Wrocław wygrał 73:75 (14:23, 14:12, 31:26, 14:14),
 Sędziowali: Marek Maliszewski, Michał Sosin, Rafał Zuchowicz.

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

XVIII kolejka 
 Data: 28 stycznia 2023 r., godz. 17:30,
 Miejsce: Hala Stulecia, Wrocław,
 Wynik: Anwil Włocławek wygrał 82:91 (22:32, 24:20, 16:22, 20:17),
 Sędziowali: Wojciech Liszka, Robert Mordal, Maciej Krupiński.

Statystyki WKS-u Śląsk z tego meczu:

Statystyki Anwilu z tego meczu:

Bilans 
Stan na 29 stycznia 2023 r.

Podstawowe 
 Liczba oficjalnych spotkań: 105
 Liczba spotkań ligowych: 98
 Liczba spotkań w rundzie zasadniczej: 57
 W tym liczba spotkań w II rundzie: 10
 Liczba spotkań w fazie play-off: 41
 W tym liczba spotkań w finale: 24
 W tym liczba spotkań w półfinale: 7
 W tym liczba spotkań w ćwierćfinale: 7
 W tym liczba spotkań o trzecie miejsce: 3
 Liczba spotkań w Pucharze Polski: 7
 Liczba spotkań sparingowych: 3

Zwycięstwa 
Oficjalne spotkania:
 Anwil – Śląsk 46:59

Szczegółowo:
 Liczba wygranych ligowych: Anwil – Śląsk 45:53
 Liczba wygranych w rundzie zasadniczej: Anwil – Śląsk 28:29
 Liczba wygranych w II rundzie: Anwil – Śląsk 3:7
 Liczba wygranych w fazie play-off: Anwil – Śląsk 17:24
 Liczba wygranych w finale: Anwil – Śląsk 6:18
 Liczba wygranych w półfinale: Anwil – Śląsk 4:3
 Liczba wygranych w ćwierćfinale: Anwil – Śląsk 6:1
 Liczba wygranych w meczach o trzecie miejsce: Anwil – Śląsk 1:2
 Liczba wygranych w Pucharze Polski: Anwil – Śląsk 1:6
 Liczba wygranych w sparingach: Anwil – Śląsk 2:1

Zawodnicy i trenerzy 
Zestawienie obejmuje zawodników, którzy byli w protokole meczowym Świętej wojny w obu drużynach, a także trenerów, którzy w takim meczu trenowali obie drużyny.

 Adomaitis, Dainius (ur. 19 stycznia 1974 r. w Szakach) – grał we Włocławku w sezonie 1999/2000, by od 2000 do 2003 r. reprezentować barwy Śląska;
 Binkowski, Jerzy (ur. 12 czerwca 1959 r. w Zgorzelcu) – w Nobilesie Włocławek w sezonie 1993/1994, a w Śląsku od 1995 do 1997 r.;
 Błoński, Wojciech (ur. 6 maja 1972 r. w Oleśnicy) – w Śląsku w latach 1992-1995 – wyrzucony w styczniu, w Nobilesie/Anwilu grał w 1998 r.;
 Dedek, David (ur. 25 stycznia 1971 r. w Lublanie) – asystent trenera w Anwilu w latach 2002-2006, pierwszy trener Anwilu na początku sezonu 2006/2007, a potem asystent trenera w Śląsku jesienią 2007 r.;
 Diduszko, Bartosz (ur. 28 czerwca 1987 w Bytomiu) – w Śląsku w latach 2006-2008 i w sezonie 2011/2012. W Anwilu pod koniec sezonu 2010/2011 i przez cały sezon 2015/2016;
 Gabiński, Michał (ur. 11 lutego 1987 r. w Stalowej Woli) – w Anwilu w latach 2004-2006 oraz w sezonie 2008/2009. W Śląsku w latach 2012-2015 oraz 2019-[2022];
 Graham, Paul (ur. 2 grudnia 1985 r. w Filadelfii) – w Śląsku w sezonie 2011/2012, a w Anwilu w sezonie 2013/2014;
 Gregov, Alan (ur. 1 kwietnia 1970 r. Zadarze) – w Nobilesie/Anwilu w sezonie 1998/1999, w Śląsku w sezonach 1999/2000 i 2002/2003;
 Ignerski, Michał (ur. 13 sierpnia 1980 r. w Lublinie) – w Śląsku od 2003 do 2005 r., w Anwilu w sezonach 2005/2006 i 2018/2019;
 Kabała, Mirosław (ur. 11 maja 1966 r.) – w Śląsku od 1987 do 1989 r., w Nobilesie od 1993 do 1996 r.;
 Karolak, Jakub (ur. 26 września 1993 r. w Lublinie) – w Anwilu w sezonie 2019/2020, a w Śląsku w sezonie 2021/22;
 Kinnard, Lawrence (ur. 8 lipca 1986 r. w Memphis) – w Anwilu przez większą część sezonu 2011/2012, w Śląsku w całym sezonie 2014/2015;
 Kościuk, Robert (ur. 17 stycznia 1969 r. w Sławnie) – w Śląsku trzykrotnie: najpierw w latach 1992-1995, potem od 1999 do 2001 r. oraz w sezonie 2003/2004. W Nobilesie/Azoty Włocławek grał przez jeden sezon 1996/1997;
 Krysiewicz, Jarosław (ur. 16 kwietnia 1966 r. we Wrocławiu) – w Śląsku w latach 1983-1994 i w sezonie 1997/1998, a w Nobilesie w sezonie 1995/1996;
 Kul, Aleksander (ur. 25 kwietnia 1975 r. w Wierchniedźwińsku) – w Anwilu w sezonie 2001/2002, a w Śląsku w sezonie 2002/2003;
 Łączyński, Kamil (ur. 17 kwietnia 1989 r. w Warszawie) – w Anwilu w latach 2015-2019 i sezonie w sezonie 2021/2022, a w Śląsku w sezonie 2019/2020;
 Marčiulionis, Kęstutis (ur. 24 marca 1976 r. w Kownie) – w Śląsku w sezonie 2002/2003, a w Anwilu w sezonie 2004/2005;
 Mielczarek, Artur (ur. 25 stycznia 1984 r.) – w Śląsku w sezonach 2004/2005 i 2006/2007, w Anwilu w sezonie 2020/2021;
 Miglinieks, Raimonds (ur. 16 lipca 1970 r. w Rydze) – w Śląsku w sezonach 1998/1999, 2000/2001 i 2002/2003, a w Anwilu w sezonie 1999/2000;
 Pačėsas, Tomas (ur. 11 listopada 1971 r. w Kownie) – w Śląsku w drugiej połowie sezonu 2001/2002, a w Anwilu w sezonie 2002/2003;
 Skibniewski, Robert (ur. 19 lipca 1983 r. w Bielawie) – w Śląsku w latach 1999-2006, w 2008 r., w sezonie 2011/2012, w latach 2013-2015 oraz w sezonie 2018/2019. Asystent trenera Śląska w sezonie 2021/2022. W Anwilu na początku sezonu 2010/2011, w całym sezonie 2015/2016 oraz na początku sezonu 2016/2017;
 Sulima, Krzysztof (ur. 5 stycznia 1990 r. w Białymstoku) – w Śląsku w latach 2012-2014, w Anwilu w od sezonu 2019/2020;
 Swanson, Dante (ur. 23 stycznia 1981 r. w Wagoner, Oklahoma) – w Anwilu w sezonie 2004/2005 i drugiej połowie sezonu 2005/2006, a w Śląsku w pierwszej połowie sezonu 2005/2006;
 Tomaszek, Robert (ur. 16 czerwca 1981 r. w Bydgoszczy) – w Śląsku w sezonie 2014/2015, a w Anwilu w sezonie 2015/2016;
 Urlep, Andrej (ur. 19 lipca 1997 r. w Lublanie) – pięciokrotny trener Śląska: w latach 1997-1999, w całym sezonie 2000/2001, w drugiej połowie sezonu 2001/2002, w sezonie 2006/2007, a także w sezonie 2021/2022. Trener Anwilu w latach 2002-2006;
 Wierzgacz, Andrzej (ur. 17 sierpnia 1969 r. we Wrocławiu) – w Śląsku od 1991 do stycznia 1995 r., a we Włocławku od stycznia 1995 do końca sezonu 1997/1998;
 Williams, Keith (ur. 30 marca 1965 r.) – w Śląsku od 1991 do 1994 r., a w Anwilu/Nobilesie w sezonie 1997/98.

Przypisy 

Anwil Włocławek
Śląsk Wrocław